Horst Grunenberg ist der Name folgender Personen:

* Horst Grunenberg (Politiker) (1928–2006), deutscher Politiker (SPD)
 Horst Grunenberg (Fußballspieler) (1942–2013), deutscher Fußballtorwart